Коппер () — английская фамилия. Известные носители:

Фамилия 

 Коппер, Бэзил (1924—2013) — английский писатель и журналист.
 Коппер, Кали (род. 1994) — американская баскетболистка.

Топоним 
 Коппер — река на северо-западе Северной Америки, на территории штата Аляска.
 Коппер-Маунтин — посёлок в округе Симилкамин (Британская Колумбия, Канада).
 Коппер-Сентер — статистически обособленная местность в штате Аляска, США.

Другое 
 Коппер-Бокс — многофункциональный спортивный комплекс в Лондоне.